Карл Август Осберг (; 13 апреля 1920, , Нью-Гэмпшир, Новая Англия, США — 4 июня 1942) — лётчик ВМС США во время Второй мировой войны, посмертно награждённый крестом Военно-морских сил за героизм в битве за Мидуэй.

Биография 
Осберг родился в  (штат Нью-Гэмпшир), учился в , где любил играть в футбол. Он бросил колледж в Корнелле, чтобы пополнить запасы ВМФ, и прошёл подготовку на  в Массачусетсе. Его полёт 4 июня 1942 года отмечается в аэропорту О'Хара и в , и в его честь был назван военный корабль «». Карл был одним из двенадцати пилотов 3-й эскадрильи торпедоносцев авианосца «Йорктаун». Во время битвы за Мидуэй 4 июня 1942 года он был пилотом в штурме самолёта-торпедоносца против японских военно-морских частей, из которого он так и не вернулся. За отвагу и боевую храбрость он был посмертно награждён крестом Военно-морских сил.

Примечания 

Родившиеся в 1920 году
Умершие в 1942 году
Награждённые Крестом Военно-морских сил (США)
Выпускники Корнеллского университета
Американские лётчики Второй мировой войны